Canadian Open steht für folgende Turniere:

 Canadian Open (seit 2008 als Canada Open), kanadische Badmintonmeisterschaft
 Canadian Open (Curling), kanadische Curlingmeisterschaft
 Canadian Open (Golf), kanadische Golfmeisterschaft
 Canadian Open, siehe Canadian Masters
 Canadian Open, kanadisches Tennisturnier, siehe Kanada Masters und WTA Kanada

Siehe auch:
 Canada Cup